Mul peut faire référence à :
 Mul, roi de Kent
 mul, code pour indiquer des contenus multilingues (voir ISO 639-2)
 Tom de Mul (1986-), footballeur belge
 Marcheur ultra-léger

Voir aussi 
 Mul Apin